Gojakovići je lahko:
 Gojakovići, Srbija
 Gojakovići, Črna gora